Епи́скоп Эммануил (,  в миру Иоа́ннис Сфиа́ткос, , ; ) — архиерей Константинопольской православной церкви, епископ Христупольский (с 2020), викарий Германской митрополии.

Биография 
В 2001 году окончил отделение православного богословия Мюнхенского университета и по окончании работал преподавателем религии в Европейской школе (Europäischen Schule) и гимназии Кленце (Klenze-Gymnasium) в Мюнхене.

20 ноября 2004 года митрополитом Германским Августином (Лабардакисом) в церкви Всех Святых в Мюнхене был рукоположен в сан диакона, а 15 августа 2005 года возведён в достоинство архидиакона.

26 ноября 2005 года митрополитом Августином в Свято-Троицком кафедральном соборе в Бонне был рукоположен в сан пресвитера, назначен в клир Вознесенского прихода в Берлине и 25 декабря того же года возведён в достоинство архимандрита.

В 2008 году он был назначен настоятелем берлинского Вознесенского прихода и викарием в Берлине, Бранденбурге и Мекленбург-Передней Померании. В 2008 году Вселенский патриарх возвёл его в Архимандрита Вселенского патриархата.

С 2006 по 2009 год он был председателем Православной лиги молодежи Германии.

23 июня 2020 года был избран для рукоположения в сан епископа Христупольского, викария Германской митрополии.

11 июля 2020 года состоялось его рукоположение в сан епископа Христупольского. Он стал первым греческим епископом, родившимся на территории Германии.

См. также 
 Список ныне живущих архиереев Константинопольской православной церкви

Примечания 

Выпускники Мюнхенского университета
Епископы Константинопольской православной церкви
Германская митрополия